Проповедник — распространитель какого-нибудь учения, идей или взглядов, произносящий проповеди.

Религия
 Проповедник Папского Дома, или Апостольский проповедник, — церковная должность при Папском дворе.
 Доминиканцы, или орден проповедников, — католический монашеский орден.
 Генеральный магистр ордена проповедников — официальный титул главы ордена проповедников.
 Книга Екклесиаста, или Проповедник, — ветхозаветная книга.

Художественные произведения
 Preacher () — серия комиксов, выпускавшаяся издательством Vertigo с 1995 по 2000 год.
 «Проповедник» () — американская телевизионная адаптация комиксов Preacher, выходившая на телеканале AMC с 2016 по 2019 год.
 «Проповедник» () — детективный роман шведской писательницы Камиллы Лэкберг, изданный в 2004 году.
 «Проповедник с пулемётом» () — американский фильм 2011 года, снятый Марком Форстером.

См. также 
 Магид — еврейский религиозный проповедник.
 :Категория:Проповедники